Ментайко (страва) - маринована ікра тріски, популярна закуска у Кореї та Японії.
 Ментайко (манґака) - японський художник, що творить у жанрі бара.